Deprez bezeichnet:
 (9795) Deprez, Asteroid des Hauptgürtels

Deprez oder Depréz ist der Familienname folgender Personen:

 Fabienne Deprez (* 1992), deutsche Badmintonspielerin
 Gérard Deprez (* 1943), belgischer Politiker (PSC, MR)
 Jacques Deprez (1938–2020), französischer Leichtathlet
 Marcel Depréz (1843–1918), französischer Elektroingenieur

 Nicola Deprez (* 1992), belgischer Fußballtorwart

Siehe auch:
 Desprez
 Duprez